Ryssland är en federation som består av 84 federationssubjekt (ryska: субъе́кт[ы] федерации). Dessa federationssubjekt har alla lika federala rättigheter i det att de har lika stor representation, det vill säga två delegater var, i Federationsrådet. Däremot varierar deras autonoma rättigheter.

De 84 federationssubjekten ingår i Rysslands federala distrikt.

Vart och ett av federationens federationssubjekt hör till följande kategorier:

Lista över federationssubjekt

a.  Jämlikt artikel 13 i Leningrad oblasts stadga är oblstets styrande organ placerade i staden Sankt Petersburg. Sankt Petersburg omnämns dock inte officiellt som oblastets administrativa centrum.

b.  Jämlikt artikel 24 i Moskva oblasts stadga är oblstets styrande organ placerade i staden Moskva med omgivningar och över hela oblastets område. Moskva omnämns dock inte officiellt som oblastets administrativa centrum.

Se även
Rysslands ekonomiska regioner

Källor

Federationssubjekt
Federationssubjekt
Regionala politiska indelningar
Ryska federala myndigheter